Esparza est un nom d'origine basque.

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Antonio Esparza (1962-), coureur cycliste espagnol ;
 Carla Esparza (1987-), pratiquante de MMA américaine ;
 Fausto Esparza (1974-), coureur cycliste mexicain ;
Lionel Esparza (1969-), producteur radio ;
 Manuel Esparza (1951-), coureur cycliste espagnol ;
 Marlen Esparza (1989-), boxeuse américaine ;
 Maximiliano Silerio Esparza, (1939-), homme politique mexicain ;
 Omar Esparza (1988-), footballeur mexicain ;

Toponymie

 Esparza est un canton de la province de Puntarenas au Costa Rica ;
 Esparza de Salazar ville et une municipalité de la Communauté forale de Navarre (Espagne) ;

Homonymie
Patronyme basque